Luzerne steht für:
 Luzerne, eine Nutzpflanze aus der Familie der Hülsenfrüchtler
 Luzerne (Pennsylvania), einen Ort in Pennsylvania, USA
 La Luzerne, französische Gemeinde

Siehe auch:
 Lucerne
 Luzern (Begriffsklärung)
 Lake Lucerne